Kroon bezeichnet:
 Estnische Krone, ehemalige Währung Estlands

Kroon ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kroon (1932–2014), deutscher Landwirt aus Bagband und Ortschronist der Ostfriesischen Landschaft
 Ciro Domenico Kroon (1916–2001), Politiker der Niederländischen Antillen
 Evert Kroon (1946–2018), niederländischer Wasserballspieler
 Harrie de Kroon (* 1948), niederländischer Performancekünstler
 Karsten Kroon (* 1976), niederländischer Radrennfahrer
 Kleijs H. Kroon (1904–1983), niederländischer reformierter Theologe und Pfarrer
 Knut Kroon (1906–1975), schwedischer Fußballspieler
 Luuk Kroon (1942–2012), niederländischer Admiral

 Ron Kroon (1942–2001), niederländischer Schwimmer und Fotograf
 Simon Kroon (* 1993), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Croon
 Krohn
 Crohn
 Kron
 Grohn